Funeral () — тринадцатый студийный альбом американского рэпера Лила Уэйна, выпущенный 31 января 2020 на лейблах Young Money Entertainment и Republic Records. В альбоме приняли участие Big Sean, Lil Baby, Левин, Адам, Jay Rock, 2 Chainz, Takeoff и погибший в 2018 году рэпер XXXTentacion.

Предыстория 
В 2016 году, когда Лил Уэйн был в разгаре судебного разбирательства с Cash Money Records, было объявлено, что его следующий альбом будет называться Funeral. Альбом был закончен в 2019 году, тогда Уэйн снова начал говорить про альбом.

Анонс 
23 января 2020 года Уэйн объявил дату выхода альбома и обложку. 30 января он дал послушать фрагмент песни «Wild Dogs».

Обложка 
При переворачивнии обложки, слово "Funeral" будет читаться как "Lil Wayne".

Отзывы 

Funeral получил положительные и смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. На сайте Metacritic он получил 63 балла из 100 по шести рецензиям. Аггрегатор AnyDecentMusic? дал сходную оценку в 5,9 балла из 10.
Менее положительными были отзывы таких изданий как Consequence of Sound, Exclaim!, NME, Rolling Stone.

Коммерческий успех 
Funeral дебютировал на первом месте основного американского хит-парада Billboard 200 (выпуск от 15 февраля 2020) с тиражом 139 000 альбомных эквивалентных единиц, включая 38 000 чистых продаж альбома. Диск стал для Лил Уэйна его пятым чарттоппером в карьере.

Список композиций 
Информация взята из Tidal.

 Примечания 
 "Dreams" содержит дополнительный вокал от Ben Burgess
 "Get Outta My Head" является ремиксом на песню "The Boy With The Black Eyes" от XXXTENTACION

Чарты

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2020 года
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы Лила Уэйна
Альбомы Young Money Entertainment
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It